Шарль Наполеон Бонапарт (Шарль Мария Жером Виктор Наполеон) (; род. 19 октября 1950, Булонь-Бийанкур) — французский политик. Некоторые бонапартисты считают его главой императорского дома Франции и наследником первого императора французов Наполеона Бонапарта. Большинство бонапартистов считают главой дома Бонапартов его сына, Жана-Кристофа Наполеона.

Биография 
Родился 19 октября 1950 года в Булонь-Бийанкур (регион Иль-де-Франс, департамент О-де-Сен). Шарль Наполеон является старшим сыном Луи, принца Наполеона (1914—1997), и потомком Жерома Бонапарта, короля Вестфалии, младшего брата императора Наполеона. В настоящее время нет легитимных мужских потомков французских императоров Наполеона I и Наполеона III. Остаются только потомки короля Вестфалии Жерома Бонапарта. В США проживают потомки Жерома Наполеона Бонапарта-Патерсона (1805—1870), старшего сына Жерома. Но последний мужской представитель этой ветви, Джером Наполеон Чарльз Бонапарт (1878—1945), скончался в 1945 году, и эта линия семьи не считается династической в самой Франции.

В 2011 году было проведено сравнительное исследование ДНК из бороды императора Наполеона I и его дальнего потомка Шарля Наполеона, которое доказало что они являются мужскими потомками императорского дома Бонапартов.

Матерью Шарля была Аликс де Фореста (род. 4 апреля 1926), дочь Альберика, графа де Фореста. Она происходит из итальянского дворянского рода, известного с XIII века в Ломбардии. В начале XVI века её предки поселились в Провансе (Франция), где приобрели имения и титул маркизов в 1651 году.

Чарльз родился в Булонь-Бийанкур вместе со своей сестрой-близнецом, принцессой Екатериной. Он был крещен в Доме инвалидов в Париже, его крестным отцом стал апостольский нунций во Франции, архиепископ Анджело Ронкалли (позднее папа Иоанн XXIII). Большую часть своей юности Шарль провел в родовом имении за границей, в Вилла Прангинс на берегу Женевского озера между Лозанной и Женевой (Швейцария). У него есть младшие сестра и брат, принцесса Лаура (род. 1952) и принц Жером (род. 1957).

Образование и профессия 
Шарль Наполеон окончил школу в Сент-Круа-де-Нейгес в Абодансе (Верхняя Савойя), в 1964—1965 годах изучал немецкий язык в Шварцвальде. Он имеет докторскую степень по экономике в Сорбонне. Он написал ряд книг и эссе, в том числе «История городского транспорта» (Histoire des Transports Urbains), «Бонапарт и Паоли» (Bonaparte et Paoli, Plon-Perrin, 2000), «Бонапарты, повстанцы и сердце» (Les Bonaparte, des esprits rebelles, 2006), и «Для Новой Республики» (Pour une nouvelle République, 2007). Он часто публично выступает в поддержку своих политических убеждений и кандидатуры.

В 1960-х годах он участвовал в студенческих радикальных беспорядках, придерживался республиканских и демократических взглядов, чем навлек на себя недовольство консервативного отца.

Шарль Наполеон работал в качестве банкира, специалиста по финансовому планированию, девелопера по недвижимости и приглашенного профессора Американского института по вопросам внешней политики.

После второго брака Луи Наполеон лишил Шарля прав на наследство и объявил преемником его сына принца Жана-Кристофа. Это решение поддержанное большинством бонапартистов, однако не было признано принцем Шарлем Наполеоном, который после кончины отца объявил себя главой Французской Императорской Династии.

Брак и дети 
19 декабря 1978 года Шарль Наполеон женился на своей дальней родственнице, принцессе Беатрис Бурбон-Сицилийской (род. 16 июня 1950), дочери принца Фердинанда, герцога де Кастро, главы Бурбон-Сицилийского королевского дома. Несмотря на то, что они были католиками, супруги ограничились гражданским браком в Париже. Шарль и Беатрис имеют двух детей:

 Её Императорское Высочество принцесса Каролина Наполеон (род. 24 октября 1980), муж с 2009 года Эрик Ален Мари Керене-Онфруа де Бревилль (род. 28 июня 1971), сын Франсуа Керене-Онфруа де Бревилля и Кристианы Висент де Вожла. Их дети:
 Эльвира Керене-Онфруа де Бревиль (род. 8 августа 2010)
 Огустин Керене-Онфруа де Бревилль (род. 12 февраля 2013)
 Его императорского высочество Жан-Кристоф, принц Наполеон (род. 11 июля 1986). Женат на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннеберг (род. 1988), глава дома Бонапартов.
 Принц Луи-Шарль Бонапарт (род. 7 декабря 2022) — наследник в доме Бонапартов.

2 мая 1989 года супруги Шарль и Беатрис развелись.

28 сентября 1996 года за год до смерти отца, Шарль Наполеон вторично женился гражданским браком на своей давней подруге, корсиканке Жанне-Франсуазе Валлициони (род. 26 марта 1958), которая первым браком с 1978 года была замужем за Эриком Лангрэ. 24 июля 1990 года она развелась со своим первым мужем. Шарль и Жанна-Франсуаза имели внебрачную дочь:

 Софи Катрин Наполеон (род. 18 апреля 1992, Париж).

В 1998 году супруги Наполеон усыновили вьетнамскую девочку, ставшую Ан Наполеон (род. 22 апреля 1998).

Политическая карьера 
В 2000 году Шарль Наполеон баллотировался в пост мэра Аяччо, исторического родины Бонапартов на Корсике. Впоследствии он был членом совета города Аяччо, в 2001-2008 годах занимал пост заместителя мэра в этом городе.

В начале 2008 года Шарль Наполеон объявил о планах баллотироваться на выборах в марте 2008 года в качестве мэра Немура. Но на этих выборах он проиграл Валери Лакрут.

В 2012 году во время президентских выборов во франции Шарль Наполеон поддержал кандидатуру Франсуа Олланда.

В 2014 году на муниципальных выборах в Париже он поддержал кандидатуру Анн Идальго.

Титулы 
 19 октября 1950 — 3 мая 1997 года: Его Императорское Высочество Принц Империи.
 3 мая 1997 — настоящее время: Его Императорское Высочество Принц Наполеон.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Website of Charles, Prince Napoléon
 Website of the Mexico-France Napoleonic Institute

Источники 
 Jean-Fred Tourtchine, L’Empire des Français, collection " Les manuscrits du CEDRE, dictionnaire historique et généalogique ", Paris : Cercle d’études des dynasties royales européennes (CEDRE), 1999—2000, 2 volumes (232 pages, 208 pages), 31 cm (ISSN 0993-3964) : notice " Charles, empereur titulaire des Français ", tome II, pages 127 et 128.
 Philippe Delorme, Les Dynasties perdues, pages 67-68 (préface du roi Siméon II de Bulgarie), Express Roularta éditeur, Paris, 2011, 236 pages, 21 cm (ISBN 978-2-84343-855-4).
 Opfell, Olga S. "H.I.H. Charles, Prince Napoleon Imperial House of France (House of Bonaparte), " Royalty Who Waits: The 21 Heads of Formerly Regnant Houses of Europe. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2001. 51-61

Члены Демократического движения
Принцы Франции (Бонапарты)
Муниципальные депутаты Франции